Неделание может употребляться в следующих значениях:

 У-вэй (недеяние) — созерцательная пассивность в даосизме
 Неделание — практика избавления от привычек (стереотипов поведения послепроизвольного внимания) в учении Карлоса Кастанеды

См. также 
 Практика неделания в учении Кастанеды